Oppersdorf bzw. Oppersdorff steht für:

Orte in Deutschland:
 Oppersdorf (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oppersdorf (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern

Orte in Polen:
 Wierzbięcice (ehemals Oppersdorf im Landkreis Neisse, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln

Oppersdorff ist der Name folgender Personen:

 Eduard von Oppersdorff (1800–1889), deutscher Majoratsherr und Reichstagsabgeordneter
 Eduard Karl von Oppersdorff (1844–1924), deutscher Bergwerksbesitzer und K.u.k. Hofbeamter

 Hans von Oppersdorff (1832–1877), deutscher Großgrundbesitzer und Mitglied des Reichstags
 Hans Georg von Oppersdorff (1866–1948), deutscher Fideikommissherr, Verbandsvertreter und katholischer Politiker

Siehe auch:

 Oppersdorff (Adelsgeschlecht)